Cisco Kid (The Cisco Kid) – personaggio del vecchio West creato da O. Henry nel racconto The Caballero's Way del 1907 
Carmencita (The Cisco Kid) – film statunitense del 1931 diretto da Irving Cummings
Le avventure di Cisco Kid (The Cisco Kid) – film statunitense del 1939 diretto da Herbert I. Leeds
Cisco Kid (The Cisco Kid) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1950 al 1956
The Cisco Kid – film per la televisione statunitense del 1994 diretto da Luis Valdez